Ранчо Долорес има више значења:

 Ранчо Долорес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Долорес, Асијенда Долорес (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Долорес (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Долорес (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ранчо Долорес (Луис Моја), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо Долорес (Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику